Бел () британска је костимирана драма из 2013. године, редитељке Аме Асанте у којој насловну улогу тумачи Гугу Амбата-Ро.

Улоге 

|-
| Гугу Амбата-Ро || Дајдо Елизабет Бел
|-
| Том Вилкинсон || Вилијам Мари, први гроф од Менсфилда
|-
| Миранда Ричардсон || леди Ашфрод
|-
| Пенелопи Вилтон || леди Мери Мари
|-
| Сем Рејд || Џон Давиније
|-
| Метју Гуд || сер Џон Линдси
|-
| Емили Вотсон || леди Елизабет Менсфилд
|-
| Сара Гадон || леди Елизабет Мари
|-
| Том Фелтон || Џејмс Ашфрод
|-
| Алекс Џенингс || лорд Ашфорд
|-
| Џејмс Нортон || Оливер Ашфрод
|-
| Џејмс Норткот || г. Вон
|-
| Бетан Мери-Џејмс || Мејбел
|-
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Филмови 2013.
Британски филмови
Филмови на енглеском језику
Филмске драме
Историјски филмови
Филмови студија TSG Entertainment
Филмови о расизму
Филмови о раси и етничкој припадности